Аманда Редман (; род. , Брайтон) — английская актриса.

Биография

Ранние годы 
Аманда Жаклин Редман родилась 12 августа 1957 года в Брайтоне, Восточный Суссекс, Англия. Мать — Джоан, отец — Рональд (умер в 1980 году). Аманда — племянница актрисы Джойс Редман. Окончила театральную школу Бристоль Олд Вик.

Карьера 
Дебютировала на телевидении в 1979 году. Наиболее известна по роли в сериале «Новые трюки», в котором снималась с 2003 по 2013 год. В 2012 году стала членом Ордена Британской империи.

Личная жизнь 
С 1984 по 1992 год Аманда была замужем за актёром Робертом Гленистером. От этого брака у неё есть дочь Эмили (род. 1987). С 2010 года замужем за дизайнером Дэмиеном Шнабелем.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании
Члены ордена Британской империи